Барио дел Рефухио има више значења:

 Барио дел Рефухио (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Барио дел Рефухио (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику